Miljkovac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Doboj
 Miljkovac – wieś w Czarnogórze, w gminie Plužine
 Miljkovac – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w gminie Gadžin Han
 Miljkovac – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w mieście Nisz
 Miljkovac – wieś w Serbii, w okręgu zajeczarskim, w gminie Knjaževac